Die Primera División 1939, auch unter dem Namen 1939 Campeonato Nacional de Fútbol Profesional bekannt, war die 7. Saison der Primera División, der höchsten Spielklasse im Fußball in Chile.

Die Meisterschaft gewann CSD Colo-Colo, das seinen zweiten Titel holte.

Modus 
Die zehn Teams spielen einfach jeder gegen jeden. Nach dieser ersten Runde scheidet der Letztplatzierte aus und die übrigen neun Teams spielen erneut einfach jeder gegen jeden. Der nun erneut Letztplatzierte scheidet wieder aus und die verbliebenen acht Teams spielen erneut einfach jeder gegen jeden. Nach der dritten Runde werden die Ergebnisse addiert. Meister ist das Team mit den meisten Punkten der Gesamttabelle.

Teilnehmer 
Teilnehmer zehn Teams kamen alle aus Santiago. Erstmals dabei sind die Teams Universidad Católica und CD Metropolitano sowie wieder dabei sind die beiden Gründungsmitglieder Santiago National und CD Green Cross. Unión Española spielte ein Spiel, zog dann aber wegen des spanischen Bürgerkriegs zurück.

Tabelle 1. Runde

Tabelle 2. Runde

Tabelle 3. Runde

Gesamttabelle

Beste Torschützen

Weblinks 
 Website des Verbandes ANFP

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1939
1939